Malaysian Open steht für folgende Sportveranstaltungen in Malaysia:

 Malaysian Open (Darts)
 Malaysian Open (Golf)
 Malaysian Open (Squash)
 ATP Kuala Lumpur, Herrentennisturnier
 WTA Kuala Lumpur, Damentennisturnier

Siehe auch: Malaysia Open, Badmintonturnier in Malaysia